Genberg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 396 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Genberg
 Anton Genberg (1862–1939), konstnär
 Arvid Genberg (1867–1935), militär 
 Axel Gustaf Genberg (1854–1948), militär
 Bertil Genberg (1902–1985), militär
 Calle Genberg (född 1983), fotbollsspelare
 Hjördis Genberg (1919–1997), mannekäng och skådespelare
 Ia Genberg (född 1967), journalist och författare
 Jonas Genberg (1759–1819), präst och riksdagsman
 Karl Genberg (1711–1799), präst och riksdagsman
 Kjell E. Genberg (född 1940), deckarförfattare
 Mikael Genberg (född 1963), konstnär
 Paulus Genberg (1811–1875), biskop, politiker och filosof

Källor

Svenska efternamn